Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Chesterfield () :
le comté de Chesterfield, situé dans l'État de Caroline du Sud) ;
le comté de Chesterfield, situé dans le Commonwealth de Virginie).